Манфреди:

 Манфреди — средневековый итальянский синьориальный род.
 Манфреди, Асторре III (1485—1502) — синьор Фаэнцы (1488—1501).
 Манфреди, Бартоломео (1582—1622) — итальянский живописец, караваджист
 Манфреди, Валерио Массимо (род. 1943) — современный итальянский писатель, историк и археолог.
 Манфреди, Галеотто (1430/1440—1488) — итальянский кондотьер из рода Манфреди, синьор Фаэнцы 1477—1488 гг.
 Манфреди, Гаэтано (род. 1964) — итальянский университетский преподаватель и политик.
 Манфреди, Иосиф Игнатьевич (1778—1816) — русский военный, инженер-генерал-майор.
 Манфреди, Нино (1921—2004) — итальянский актёр, режиссёр, сценарист и писатель.
 Манфреди, Франческо (ум. 1343) — итальянский кондотьер, первый синьор Фаэнцы из рода Манфреди.